Reinhart ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist eine Variante von Reinhard. Zur Herkunft und Bedeutung des Namens, siehe dort.

Namensträger

Vorname 
 Reinhart Ahlrichs (1940–2016), deutscher Chemiker
 Reinhart Dozy (1820–1883), niederländischer Orientalist
 Reinhart Fuchs (1934–2017), deutscher Schachspieler
 Reinhart Gaugg (* 1953), österreichischer Politiker
 Reinhart Hummel (1930–2007), deutscher Theologe
 Reinhart Koselleck (1923–2006), deutscher Historiker
 Reinhart Maurer (* 1935), deutscher Philosoph
 Reinhart Waneck (* 1945), österreichischer Mediziner und Politiker
 Reinhart Wolf (1930–1988), deutscher Fotograf
 Reinhart Wolff (* 1939), deutscher Erziehungswissenschaftler und Soziologe

Familienname 

 Adelberta Reinhart (1917–2008), deutsche Ordensfrau
 Albert Grantley Reinhart (1854–1926), US-amerikanischer Porträt- und Landschaftsmaler
 Alfred Reinhart (1873–1935), Schweizer Unternehmer und Mäzen
 Andreas Reinhart (* 1944), Schweizer Unternehmer und Mäzen
 Anna Reinhart (1484–1538), Ehefrau des Reformators Ulrich Zwingli
 Anna Barbara Reinhart (1730–1796), Schweizer Mathematikerin
 Ariane Reinhart (* 1969), deutsche Managerin
 August Wilhelm Reinhart (1696–1770), deutscher Pfarrer
 Benjamin Franklin Reinhart (1829–1885), US-amerikanischer Genre-, Porträt- und Historienmaler der Düsseldorfer Schule
 Carmen Reinhart (* 1955), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
 Carole Dawn Reinhart (* 1941), amerikanisch-österreichische Trompeterin und Hochschullehrerin
 Charles Stanley Reinhart (1844–1896), US-amerikanischer Maler und Illustrator
 Christine Reinhart (* 1955), deutsche Schauspielerin und Moderatorin
 Fabio Reinhart (* 1942), Schweizer Architekt
 Friedrich Reinhart (1871–1943), deutscher Bankier 
 Georg Reinhart (1877–1955), Schweizer Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen
 Georg Christof Reinhart (1838–1899), deutscher Lederfabrikant
 George Reinhart (1942–1997), Schweizer Mäzen
 Gert Reinhart (1934–2007), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Griffin Reinhart (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Haley Reinhart (* 1990), US-amerikanische Sängerin
 Hans Reinhart der Ältere († 1581), Medailleur
 Hans von Reinhart (1755–1835), Schweizer Politiker, Bürgermeister von Zürich, siehe Hans von Reinhard 
 Hans Reinhart (1880–1963), Schweizer Dichter und Mäzen

 Hugo Reinhart (1884–1952), deutscher Journalist
 Johann Christian Reinhart (1761–1847), deutscher Maler und Grafiker
 Josef Reinhart (1875–1957), Schweizer Volksschriftsteller
 Josef Alois Reinhart (1899–??), deutscher Politiker (NSDAP)
 Karl Reinhart (1930–2007), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Konrad Reinhart (* 1947), deutscher Anästhesist und Intensivmediziner
 Lea Reinhart (1877–1970), österreichische Malerin
 Lili Reinhart (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Martin Müller-Reinhart (1954–2009), Schweizer Künstler
 Martina Reinhart (* 1972), österreichische Künstlerin

 Monika Reinhart (* 1965), deutsche Künstlerin
 Nicole Reinhart (1976–2000), US-amerikanische Radrennfahrerin

 Oskar Reinhart (1885–1965), Schweizer Kunstsammler und Mäzen

 Peter Reinhart (Unternehmer) (1907–1988), Schweizer Unternehmer
 Peter Reinhart (Bäcker), US-amerikanischer Bäcker und Hochschullehrer
 Roy Herbert Reinhart (1919–2005), US-amerikanischer Zoologe und Paläontologe
 Rudolf Reinhart (1897–1975), österreichischer Metallplastiker
 Sam Reinhart (* 1995), kanadischer Eishockeyspieler
 Stanley Eric Reinhart (1893–1975), US-amerikanischer General
 Tanya Reinhart (1943–2007), israelische Publizistin
 Theodor Reinhart (1849–1919), Schweizer Industrieller und Mäzen
 Welf Reinhart (* 1995), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Werner Reinhart (1884–1951), Schweizer Industrieller, Musiker und Mäzen
 Werner Reinhart (Amerikanist) (* 1958), deutscher Amerikanist und Hochschullehrer
 Wolfgang Reinhart (* 1956), deutscher Politiker

Literarische Figur 
 Reineke Fuchs, Titelfigur zahlreicher Tierfabeln und -epen, heißt in einigen Bearbeitungen auch Reinhart Fuchs 
 Der Naturforscher Herr Reinhart ist eine Hauptfigur in Gottfried Kellers Novellenzyklus Das Sinngedicht

Sonstiges 
 Museum Oskar Reinhart
 Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz»
 Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium Hof
 Gebrüder Volkart, ein Handelsunternehmen, das seit 1912 im Besitz der Winterthurer Familie Reinhart ist.
 Paul Reinhart AG, Schweizer Baumwollhandelsunternehmen

Siehe auch 
 Reinharts
 Reinharting

Männlicher Vorname
Familienname